Altınözü (district), een Turks district in de provincie Hatay
 Altınözü (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Altınözü